John Warner kan syfta på bland andra:

* John Warner (död 1565), engelsk läkare
 John Warner (1581–1666), engelsk biskop
 John Warner (1628–1692), engelsk jesuit
 John Warner (1736–1800), engelsk anglikansk präst
 John Warner (1924–2001), brittisk skådespelare
 John Warner (1927–2021), amerikansk politiker
 John Warner (född 1962), amerikansk kemist